Frédérik Cabana (né le  à Fleurimont, Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-allemand.

Carrière de joueur 
Après une carrière de quatre saisons avec les Mooseheads de Halifax de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il commence sa carrière professionnelle en 2006-2007 avec les Phantoms de Philadelphie de la Ligue américaine de hockey.

Il fut repêché par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage de 2004.

Après deux saisons complètes avec les Phantoms de Philadelphie, il évolue avec les Sea Wolves du Mississippi de l'ECHL, le Saint-François de Sherbrooke de la Ligue nord-américaine de hockey et le Dornbirner EC de la Nationalliga.

Depuis 2009, il évolue dans la 2. Bundesliga. Il a joué une saison avec le Heilbronner Falken avant de rejoindre l'EV Ravensburg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||62 ||4 ||10 ||14 ||65 ||24 ||7 ||1 ||8 ||50
|-
|2003-2004 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||70 ||17 ||21 ||38 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||59 ||10 ||24 ||34 ||47 ||11 ||6 ||6 ||12 ||11
|-
|2005-2006 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||68 ||17 ||24 ||41 ||85 ||11 ||1 ||3 ||4 ||17
|-
|2006-2007 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||61 ||4 ||15 ||19 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||48 ||9 ||7 ||16 ||75 ||3 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2008-2009 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||6 ||4 ||3 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Saint-François de Sherbrooke || LNAH||3 ||4 ||1 ||5 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Dornbirner EC ||Nationalliga ||19 ||16 ||6 ||22 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Heilbronner Falken ||2. Bundesliga ||29 ||16 ||25 ||41 ||74 ||6 ||2 ||4 ||6 ||16
|-
|2010-2011 ||EV Ravensburg || 2. Bundesliga ||38 ||15 ||23 ||38 ||81 ||12 ||7 ||12 ||19 ||22
|-
|2011-2012 ||EV Ravensburg || 2. Bundesliga ||37 ||20 ||24 ||44 ||90 ||4 ||0 ||0 ||0 ||27
|-
|2012-2013 ||EV Ravensburg || 2. Bundesliga || 43|| 22|| 31|| 53|| 70|| 8|| 6|| 3|| 9|| 27
|-
|2013-2014 ||Hambourg Freezers ||DEL ||18 ||3 ||7 ||10 ||41 ||12 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2014-2015|| Hambourg Freezers || DEL || 4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 20 || 10 || 15 || 25 || 6 || 12 || 5 || 7 || 12 || 6
|-
| 2015-2016|| SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 49 || 29 || 20 || 49 || 52 || 5 || 0 || 1 || 1 || 24
|-
| 2016-2017|| SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 28 || 10 || 16 || 26 || 24 ||4 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2017-2018|| SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 25 ||11 ||11 ||22 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 ||29 || 7 || 19 ||26 || 12 || 7 || 5 ||  5 || 10 || 10
|-
| 2019-2020|| SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 ||50 || 12 || 21 ||33 || 52 || 2 || 0 ||  0 || 0 || 6
|-
| 2020-2021|| EC Bad Nauheim || DEL2 || 38 || 18 || 11 || 29 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| EHC Bayreuth || DEL2 ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
 2010-2011 : remporte les séries de la 2. Bundesliga avec le EV Ravensburg.

Parenté au hockey 
 Son frère Michaël Cabana est également un hockeyeur professionnel.

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur du Saint-François de Sherbrooke
Joueur du Dornbirner EC
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur des Hamburg Freezers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Naissance à Sherbrooke
Joueur du EHC Bayreuth